Skyship (deutsch „Himmelsschiff“) steht für folgende Luftschifftypen:

 SkyShip 500, ab 1981
 SkyShip 600, ab 1984

Siehe auch:
 Sentinel 1000, Weiterentwicklung des SkyShip 600